Die Torres-Strait-Inseln sind eine Gruppe von 274 kleinen Inseln in der Meerespassage (Torres-Straße) zwischen der Nordspitze Australiens, dem Kap York, und Papua-Neuguinea.

Die überwiegende Anzahl der Inseln gehört politisch zum australischen Bundesstaat Queensland.

Die Inseln entlang der Südküste von Papua-Neuguinea gehören zur Westprovinz. Die wichtigste dieser Inseln ist Daru Island, auf der sich die gleichnamige Hauptstadt der Westprovinz von Papua-Neuguinea befindet.

Nur 21 der über 270 Torres-Strait-Inseln sind bewohnt, davon 19 australische Inseln und die zu Papua-Neuguinea gehörigen Inseln Daru und Parama. Die 19 bewohnten australischen Inseln entsprechen 18 communities. Eine community entspricht einer bewohnten Insel, mit zwei Ausnahmen:

 Moa Island gliedert sich in zwei communities (Kubin und St. Pauls)
 Prince of Wales Island, Friday Island und Packe Island bilden zusammen die community Murralag

Die nach Wochentagen benannten Inseln Wednesday Island (östlich davon die beiden kleinen Tuesday Islets), Thursday Island und Friday Island erhielten ihre westlichen Namen von William Bligh, der in der ersten Juniwoche 1789 nach der Meuterei auf der Bounty die Torresstraße Richtung Westen (Kupang) durchquerte und dabei auf diese einzelnen größeren Inseln an den jeweiligen Wochentagen stieß (Dienstag, 2. Juni bis Freitag, 5. Juni 1789). Anhand der Lage dieser Inseln lässt sich die Route von Blighs Boot verfolgen. Nach den übrigen Tagen der Woche sind keine Inseln benannt, da Bligh am Montag die Torres Strait Islands noch nicht erreicht hatte und am Samstag darauf schon durchfahren hatte.

In der nachstehenden unvollständigen Tabelle werden die wichtigsten Inseln der Torres Strait Islands aufgeführt.

Tabelle der Inseln

Siehe auch 
 Liste australischer Inseln

Einzelnachweise 

 
 
Torres